Starkenburgring
 bezeichnet eine Straße in Offenbach am Main, siehe Starkenburgring (Offenbach am Main)
 ist die historische Bezeichnung für das Spessartviertel in Dietzenbach, siehe Östliches Spessartviertel